Die Commonwealth Bank Tennis Classic 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Bali. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 8. bis 14. September 2008 statt.

Im Einzel gewann Patty Schnyder gegen Tamira Paszek mit 6:3 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Hsieh Su-wei / Peng Shuai mit 6:74, 7:63 und 10:7 gegen Marta Domachowska / Nadja Petrowa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Nusa Dua